Graben désigne :

 en géologie, un fossé tectonique d'effondrement situé entre des failles normales, voir Graben;
 à Vienne (Autriche) :
 une rue célèbre : Graben (Vienne) ;
 Une autre rue du centre-ville : Tiefer Graben ;
 Graben (Bavière), une commune allemande située en Bavière, dans l'arrondissement d'Augsbourg et le district de Souabe
 une partie d'une commune allemande de l'arrondissement de Karlsruhe, voir Graben-Neudorf;
 un quartier de Gloggnitz en Basse-Autriche;
 une commune suisse du canton de Berne, Graben BE ;
 un village de la commune suisse de Rüschegg;
 un village de la commune bavaroise de Treuchtlingen.
 la Patinoire de Graben est l'antre du HC Sierre dans la ville valaisanne de homonyme